Флаг муниципального образования город Ка́менск-Ура́льский является официальным символом муниципального образования город Каменск-Уральский Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 7 июля 1999 года как флаг «муниципального образования (города) Каменска-Уральского» (после муниципальной реформы — «муниципальное образование город Каменск-Уральский») и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 595.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, разделённое по горизонтали волнистой трёхчастной бело-красно-белой полосой на равные красную (большую) и голубую части. В красной части полотнища помещено золотистое (жёлтое) изображение пушки из городского герба. В голубой части полотнища помещено изображение символической композиции из городского герба (кольца, крылатых брусков (слитков) и безанта), выполненное золотистым (жёлтым), белым и голубым цветами. Соотношение ширины частей полотнища (в случае с большей красной и голубой частями указывается средняя ширина) — 8:2:1:2:8. Центры изображений пушки и символической композиции удалены от древка на 1/4 длины полотнища».

Обоснование символики 
Две белые волнистые полосы условно отображают две реки (Исеть и Каменка).

Над реками, вверху полотнища, находится золотая (жёлтая) пушка на красном фоне — обозначение Каменского казённого чугунолитейного завода, символ производства, давшего начало городу.

Под реками, в нижней части полотнища — слитки алюминия с белым крылом над ними, условные обозначения трубы и проволоки (с торца) в голубом фоне — обозначающие Уральский алюминиевый завод, остававшийся в годы Великой Отечественной войны единственным предприятием в стране, выпускающим алюминий, а также Синарский трубный завод и завод по обработке цветных металлов.

Вместе полосы и фигуры образуют геральдически неделимую композицию, соответствующую единству органов местного самоуправления города Каменска-Уральского.

Примечания 

Символы Каменска-Уральского
Флаги с изображением пушки
Флаги с изображением крыла